I Mistrzostwa Azji i Oceanii w piłce siatkowej odbyły się w dniach 17-28 sierpnia 1975 w Melbourne

Wyniki 

Mistrzostwa Azji w piłce siatkowej
1975 w piłce siatkowej
1975 w Australii
Piłka siatkowa w Australii
Sport w Melbourne